Hoeneß je německé příjmení, které se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Dieter Hoeneß (* 1953) – německý fotbalista a fotbalový funkcionář
 Uli Hoeneß (* 1952) – německý fotbalista a fotbalový funkcionář

Německá příjmení